Quatre navires de l'United States Navy portent le nom dUSS Pennsylvania d'après l'État de Pennsylvanie :

 l', un vaisseau de ligne de 140 canons lancé en 1837 et brûlé en 1861 ;
 l', un croiseur cuirassé navire de tête de sa classe. Renommé Pittsburgh, il participe à la Première Guerre mondiale ;
 l', un cuirassé navire de tête de sa classe. Il participe à la Première et à la Seconde Guerre mondiale ;
 l', un sous-marin nucléaire lanceur d'engins de la classe Ohio en service depuis 1988.

Voir aussi 
 SS Pennsylvanian

Pennsylvania